Казаковский сельсовет

Вологодская область 

 Казаковский сельсовет Вытегорского района

Калужская область 

 Казаковский сельсовет Мещовского района (упразднён в 2012 году)

Нижегородская область 

 Казаковский сельсовет Арзамасского района (упразднён в 2009 году)
 Казаковский сельсовет Вачского района

Свердловская область 

 Казаковский сельсовет Талицкого района (упразднён в 2017 году)